Суньига ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 11,86 км². Население — 120 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Историческая справка 
В 1080 году сеньором Суньига стал барон Санчо Иньигес, претендовавший на происхождение от наваррского короля Фортуна Гарсеса. С тех пор вся история города связана с его потомками. После брака королевы Иоанны I с Филиппом IV Красивым королевство Наварра переходит к французам. Иньиго Ортис де Суньга отъезжает в пределы Ла-Риохи и поступает на службу к кастильскому королю.

В 1278 г. Суньига была включена в наваррский королевский домен, однако уже в 1394 г. по случаю подписания кастильско-наваррского мира город был возвращён коннетаблю Кастилии как старшему представителю рода Суньига. Его потомки продолжали владеть посёлком до самого XVIII века.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры